Hookston bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hookston (Kalifornien)
 Hookston (Mississippi)